Рудниківська сільська рада — Волинська область, Маневицький район
 Рудниківська сільська рада — Івано-Франківська область, Снятинський район
 Рудниківська сільська рада — Львівська область, Миколаївський район